Yingzong :
 Song Yingzong (1032-1067), empereur de la dynastie Song
 Ming Yingzong (1427-1464), empereur de la dynastie Ming